VM i skak 2000 (FIDE) var en knockoutturnering, som sluttede med en finale mellem Viswanathan Anand fra Indien, og russisk fødte Alexej Sjirov fra Spanien. Anand blev FIDE-verdensmester i skak ved at vinde finalen 3½ – ½ (bedst af seks partier).

Tilføjelsen (FIDE) i navnet henviser til, at der var to verdensmester-titler på dette tidspunkt, idet Vladimir Kramnik fra Rusland havde titlen "klassisk" verdensmester, som han erobrede fra Garri Kasparov ved en match samme år. Dette var det tredje VM efter knockoutformat, hvor man startede med 128 spillere og spillede minimatcher på to partier i de første runder og endte med en finale over seks partier. Pga. det korte matchformat brugte man hurtigskak og lynskak som tiebreak ved uafgjort. 

Turneringens første seks runder blev afviklet mellem 27. november og 16. december 2000 i New Delhi, Indien. Finalen blev afviklet 20. – 27. december i Irans hovedstad, Teheran.

Baggrund

Knockoutturneringstabel 
Anand og Sjirovs vej til 1/8 finalerne gik således:

Eksterne henvisninger 
 Weeks, Mark: World Chess Championship 2000 FIDE Knockout Matches, artikel på Mark-Weeks.com

VM-matcher i skak
Sport i 2000